Balás Lajos (1855–1920) katolikus püspök
 Balázs Lajos (1939) erdélyi magyar néprajzkutató
 Balázs Lajos (1941) fizikus, egyetemi tanár
 Balázs Lajos (1955) gyeplabdázó